Buntu (Kejajar), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
Buntu (Kroya), Midden-Java
Buntu (Ligung), West-Java